Le XXVII championnat d'Europe de basket-ball masculin (1991) s'est disputé en Italie du 24 au 29 juin 1991.

Lieux de compétitions

Les groupes 
Les 8 équipes sont réparties dans deux groupes (A~B), de la façon suivante :

Compétitions

Groupe A

Groupe B

Tour Final

Places de 5 à 8

Places de 1 à 4

Classement final

Récompenses et performances 
 le Cinq majeur est composé de : 
  Nikos Galis
  Ferdinando Gentile
  Toni Kukoč
  Antonio Martín
  Vlade Divac

Effectif Champion 
 Aleksandar Djordjević
 Žarko Paspalj
 Predrag Danilović
 Toni Kukoč
 Vlade Divac
 Arijan Komazec
 Zoran Savić
 Dino Radja
 Velimir Perasović
 Jurij Zdovc
 Zoran Jovanović
 Zoran Sretenović

 Entraîneur : Dušan Ivković

Liens externes 
  Euro 1991 sur le Site de la FIBA Europe

1991
Basket-ball
Basket-ball 1991
Europe 1991
Europe 1991
Europe
Sport en Italie en 1991
Sport en juin 1991